Staffolo – comune italiano in provincia di Ancona
 Staffolo – frazione di Torre di Mosto in provincia di Venezia
 Staffolo – frazione di Casalmaggiore in provincia di Cremona

Pagine correlate 
 Staffoli – frazione di Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa